Владимир Степанович Никитин:
 Никитин, Владимир Степанович (род. 1948) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Никитин, Владимир Степанович (1900—1974) — театральный художник, заслуженный деятель искусств ТАССР, РСФСР (1940, 1950).